Příjmení Zářecký nese více různých osobností:

 Jaroslav Zářecký (1888–???) – československý politik
 Josef Zářecký (1919–???) – český a československý politik
 Pavel Zářecký (* 1940) – český politik a právník
 Tomáš Zářecký (* 1988) – český spisovatel, fejetonista a pedagog
 Věra Drnková-Zářecká (* 1922) – česká textilní výtvarnice